Karl Hampe ist der Name folgender Personen:

* Karl Hampe (Historiker) (1869–1936), deutscher Historiker
 Karl Alexander Hampe (* 1919), deutscher Jurist, Historiker und Diplomat

Siehe auch:
 Carl Friedrich Hampe (1772–1848), deutscher Maler und Zeichner
 Carl Hamppe (1814–1876), österreichischer Schachspieler Schweizer Herkunft